Velafrons coahuilensis — вид птахотазових динозаврів підродини Ламбеозаврові (Lambeosaurinae) родини Гадрозаврові (Hadrosauridae). Динозавр існував у кінці крейдового періоду (72 млн років тому) на території сучасної Мексики.

Історія 
Скам'янілі рештки динозавра знайдені у відкладеннях формації Серро-дель-Пуебло поблизу селища Преса-де-Сан-Антоніо у штаті Коауїла на півночі Мексики під час розкопок, які проходили з 1992 по 2002 роки. На основі цих решток у 2007 року описано новий вид та рід Velafrons coahuilensis. Родова назва Velafrons походить із сполучення двох слів: іспанського «vela», що означає «вітрило» і латинського «frons», що означає «лоб» і вказує на гребінь на лобі. Вид V. coahuilensis названо на честь штату Коауїла.

Філогенія 
Кладограма створена 2013 року на основі філогенічного аналізу Albert Prieto-Márquez, and colleagues.

Примітки

Посилання 
 T. A. Gates, S. D. Sampson, C. R. Delgado Jesús, L. E. Zanno, D. A. Eberth, E. Hernández-Rivera, M. C. Aguillón Martínez and J. I. Kirkland. 2007. Velafrons coahuilensis, a new lambeosaurine hadrosaurid (Dinosauria: Ornithopoda) from the late Campanian Cerro del Pueblo Formation, Coahuila, Mexico. Journal of Vertebrate Paleontology 27(4):917-930

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2007